Outsider — шестой студийный альбом канадской рок группы Three Days Grace. Релиз состоялся 9 марта 2018 года на лейбле RCA Records, спродюсирован Гэвином Брауном и Говардом Бенсоном, а также самой группой. Это второй студийный альбом с вокалистом Мэттом Уолстом.

До выхода альбома выпущено три сингла: «The Mountain», «Infra-Red» и «Right Left Wrong», а также промосингл «I Am an Outsider»

Запись альбома 
Как только закончился тур в поддержку предыдущего альбома «Human», группа решила выкроить время на следующую пластинку «в гораздо большей изоляции», по словам барабанщика Нила Сандерсона. Группа этого хотела и Нил пояснил «нужно сделать перерыв и найти то самое пространство для творчества». Чтобы все получилось группа провела год в сельской местности. Первой написанной песней и заглавным синглом стала «The Mountain». По словам Брэда Уолста, группа написала около 20 песен, выбрав из них треки с «энергетикой».

Говоря о темах альбома, Сандерсон сказал: «Я думаю, здесь есть связь, которая говорит о том как найти свой путь и быть засыпанным информацией, чувствами и верованиями… У нас нет ответов, но мы определенно понимаем эту тему».

Список композиций 
Все песни написаны и сочинены участниками Three Days Grace.

Участники записи 
 Мэтт Уолст — вокал, ритм-гитара
 Барри Сток — соло-гитара
 Брэд Уолст — бас-гитара
 Нил Сандерсон — бэк-вокал, барабаны

Примечания 

Альбомы Three Days Grace
Альбомы альтернативного рока